Steglich ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Steglich (1857–1929), deutscher Agrarwissenschaftler
 Eduard Steglich (1811–1884), deutscher Pädagoge, Musiker und Komponist
 Frank Steglich (* 1941), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Friedrich August William Steglich (1807–1870), evangelischer Theologe, Pädagoge und Sachbuchautor
 Hans Steglich (1892–1945), deutscher Kulturwissenschaftler und Volkskundler 
 Patrick Steglich (* 1986), deutscher Wissenschaftler, Autor und Dozent
 Peter Steglich (* 1936), deutscher Diplomat
 Rudolf Steglich (1886–1976), deutscher Musikwissenschaftler